Craeyvanger ist der Familienname folgender Personen:

Gerardus Craeyvanger (Gerardus Kraijvanger; 1775–1855), niederländischer Geiger und Bariton
Gijsbertus Craeyvanger (1810–1895), niederländischer Maler
Reinier Craeyvanger (1812–1880), niederländischer Maler und Musiker